Walther Kunze ist der Name folgender Personen:

* Walther Kunze (Bauingenieur) (1890–1952), deutscher Bauingenieur
 Walther Kunze (1898–1977), deutscher Politiker (DDP/LDP/FDP), siehe Walter Kunze (Politiker, 1898)

Siehe auch:
 Walter Kuntze (1883–1960), deutscher General
 Walter Kunze